Giuseppe Felici (1839-1923) – fotografo italiano
 Giuseppe Felici (1923-1944) – partigiano italiano
 Giuseppe Felice (1656-1734) – religioso e pittore italiano